Rickey Brown (n. 1955), cestista statunitense
 Rickey Darnell Brown (n. 1958), cestista statunitense